Кунего () — итальянская фамилия. Известные носители:
Кунего, Дамиано — велогонщик.
Кунего, Доменико — гравёр XVIII века.